Fitton est un nom propre.

Patronymie 

 Darrell Fitton est un compositeur de musicien électronique anglais.
 Sarah Mary Fitton (vers 1796-1874) est une écrivaine et une botaniste irlandaise.
 William Henry Fitton (1780-1861) est un géologue britannique irlandais.

Autres 
 Fitton, nom commercial de la fénétylline.